Yuji – nome proprio maschile giapponese
47077 Yuji – asteroide della fascia principale